Mapleton může být:

 Mapleton (Illinois) – vesnice v Illinois
 Mapleton (Iowa) – město v Iowě
 Mapleton (Kansas) – město v Kansasu
 Mapleton (Maine) – město v Maine
 Mapleton (Minnesota) – město v Minnesotě
 Mapleton (New York) – město v New Yorku
 Mapleton (Oregon) – vesnice v Oregonu
 Mapleton (Pensylvánie) – obec v Pensylvánii
 Mapleton (Severní Dakota) – město v Severní Dakotě
 Mapleton (Utah) – město v Utahu
 Mapleton (Wisconsin) – vesnice ve Wisconsin